Stormlord (anglicky pán bouře) může znamenat:

 Stormlord (hudební skupina) – italská power/sympho-black metalová kapela založená roku 1991
 Stormlord (videohra) – počítačová hra z roku 1989